Decoster steht für
 Decoster (Automarke), Belgien
 Jean-Baptiste Decoster (1760–1826), belgischer Landwirt und Begleiter Napoleons, siehe auch: Decosters Haus
Siehe auch:
 DeCoster
 Decosta
 De Coster
 De Costier